Steinbecke ist der Name von:

 Steinbecke (Möhne) (GKZ: 2762152), Nebenfluss der Möhne in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Steinbecke (Valme) (GKZ: 2761212), Nebenfluss der Valme in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Naturschutzgebiet Steinbecke in Brilon, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Steinbeck